Организа́ция (от  — организовывать) — имеет множество значений:

Учреждение 
 Организация — (от греч. ὄργανον — инструмент) — это целевое объединение ресурсов. Организации, созданные человеком (людьми), характеризуются наличием человека как активного ресурса. Для организаций, созданных человеком, характерно наличие функций управления и планирования. Необходимо отметить, что организация, входящая в более крупную организацию, является для последней ресурсом. Учрежденные и зарегистрированные организации являющихся субъектами права, в том числе международного, например:
Международные организации
 Государство
 Социальные организации(общества, сообщества).
 Общественная организация (неправительственная организация)
 Спортивная организация
 Юридическое лицо
 Семья — исторически первая и самая устойчивая организация, существовавшая и существующая при всех видах общественного устройства.

Процесс 
 Организация — целевой процесс, деятельность по созданию или усовершенствованию взаимосвязей между частями и элементами с целью внесения упорядоченности в процессы и повышения их эффективности, например:
Научная организация труда
 Организация учебного процесса
 Организация войск (сил)
 Организация (приспособительно-компенсаторная реакция) — замещение участков некроза и тромбов соединительной тканью, а также их инкапсуляция
 Организация здравоохранения

Структура 
 Организация — структура, упорядоченность, взаимосвязь, согласованность действий частей и элементов чего-либо (например, систем и относительно сложных биологических, социальных, технических объектов). Ср. Реорганизация юридического лица.
 Например - организация(структура) общества, организация(структура) стада, организация(структура) муравейника.
 Наличие формальной и неформальной структур (например, у группы формальной структуры может и не быть).

Источник 
[bse.sci-lib.com/article084795.html Организация] в БСЭ, третье издание.

См. также 

 :Категория:Типы организаций
 Самоорганизация